Арти́ст (арти́стка) бале́та — танцовщик (танцовщица), владеющий техникой классического танца и работающий в балетном театре. 

С официальной точки зрения это квалификация (специальность), которая присваивается учащимся балетных школ (хореографических училищ) после сдачи государственных экзаменов и получения диплома.

Иерархия балетной труппы 
Выпускники, получившие приглашение в театр, чаще всего начинают работать артистами кордебалета. Дальнейшее положение в труппе определяется профессиональным техническим уровнем, природными данными,  индивидуальностью, здоровьем, трудолюбием и другими факторами. Танцовщики, обладающие высокой техникой и артистизмом, выдвигаются на положение (должность) солиста или солистки. Солисты, ведущие основной  сольный репертуар и обладающие особой харизмой, занимают высшие позиции — премьера (т. е. «первого танцовщика») и прима-балерины («первой балерины»).

Энциклопедия балета определяет профессиональный уровень примы-балерины, как танцовщицы высшей квалификации, обладающей неповторимым своеобразием интерпретации ролей, высокой техникой и артистизмом. Такие балеринские партии, как Никия, Одетта, Раймонда, может исполнять только артистка, обладающая академической выучкой, чистотой линий и возвышенностью образа.

Парижская опера 
В  все артисты занимают положение согласно строгой иерархии:
Молодые артисты, принятые в труппу, зачисляются в кордебалет. Их продвижение по карьерной лестнице зависит от трудолюбия и природной одарённости. Солисты кордебалета получают статус «кадри» (quadrilles), затем идут «корифеи» (coryphées), которым поручаются небольшие соло и вариации. Положение «сюже» (sujet) выводит артиста на положение солиста, солисты, ведущие спектакль, продвигаются на ступень «первого танцовщика» (premier danseur). 

При определённом стечении обстоятельств первые танцовщики могут быть произведены в ранг «этуали» (étoile) — «звезды» труппы, которых в театре строго ограниченное количество. Продвинуться по служебной лестнице артисты могут не только по желанию администрации, но и участвуя в особом служебном конкурсе, показывая перед жюри, состоящем из руководства и педагогов, заранее подготовленные номера из репертуара театра.

Мариинский театр 
 Миманс
 Вспомогательный состав
 Кордебалет
 Корифеи
 Солисты характерного танца
 Вторые солисты (исполняют как главные партии, так и роли второго плана)
 Первые солисты
 Балерины и премьеры

Большой театр 
 Миманс
 Кордебалет
 Солисты и солистки
 Первые солисты и солистки
 Ведущие солистки и солисты 
 Балерины и премьеры

Американский театр балета 
 ABT II (молодёжная группа выпускников и стажёров)
 Кордебалет
 Солисты
 Балерины и премьеры (principals), приглашённые «звёзды»

В других труппах 
Во многих труппах, репертуар которых составляют современные постановки, строгая иерархия не соблюдается, или же деления на премьеров — солистов — кордебалет нет совсем, так как все артисты должны нести одинаковую техническую, артистическую и эмоциональную нагрузку.

Примечания 

Театральные профессии